Filipów, gmina rurale du powiat de Suwałki, Podlachie, Pologne
 Filipów, siège de cette gmina